Витрина:
 Витрина — застекленное место для демонстрации товаров в магазине либо музейных экспонатов.
 «Витрина» — телевизионный фильм, новогодняя сказка (2000).
 «Витрина» — советский гранатомётный комплекс на базе автомата АКС74У, принятый на вооружение в 1980 году.
 Витрина данных — срез хранилища данных, представляющий собой массив тематической информации для отдельной группы пользователей.

Примечания